

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 140, w tym 11 podstawowych

Inne 
 Zagrody – przystanek kolejowy
 Zagrody – wieś na Ukrainie (rejon mościski)
 Zagrody – dawna wieś, obecnie niestandardyzowana część przysiółka Grodzisko, w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skała

Zobacz też 
 Dereźnia-Zagrody, Ruda-Zagrody, Zagrody Lubartowskie, Zagrody Łukówieckie
 Zagroda